Keleti gót királyok listája
 Nyugati gót királyok listája